Е́ббот(т) або А́ббот(т) () — англійське прізвище або топонім.

Персоналії 
 Ебботт (прізвище)

Топоніми

Ебботт — місто, штат Техас
 Ебботт Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсільванія

Інше 
 17023 Абботт (1999 EG, 1993 RO9, 1995 DC3, 17023 Abbott) — астероїд головного поясу, відкритий 7 березня 1999 року.
 Ебботт і Костелло () — знаменитий американський комедійний дует.
 Ебботт і Костелло зустрічають поліцейських з Кістоуна
 Еббот і Костелло зустрічають людину-невидимку
 Ебботт і Костелло зустрічають доктора Джекіла та містера Гайда
 Abbott Laboratories (або просто Abbott) — американська хіміко-фармацевтична корпорація.
 Abbott-Detroit — з 1909 до 1918 року американський виробник автомобілів.
 FV433 Abbot — самохідна гармата британського виробництва.